bł. Justyn Ukon Takayama (1552–1615) – japoński samuraj
 bł. Justyn Maria Russolillo (1891–1955) – włoski ksiądz, założyciel wokacjonistów i wokacjonistek

Zobacz też: Święty Justyn